Guillermo García puede referirse a:

 Guillermo García Aragón (1870-1915), militar mexicano.
 Guillermo García Frías (1928-), militar y político cubano.
 Guillermo García Costa (1930-2014), abogado y político uruguayo.
 Guillermo García (años 1950-), músico folclórico chileno, de la banda Quilapayún.
 Guillermo García González (1953-1990), ajedrecista cubano.
 Guillermo García Realpe (1954-), abogado, economista y político colombiano.
 Guillermo García Cantú (1960-), actor mexicano.
 Guillermo García (1972-), beisbolista dominicano.
 Guillermo García Alvarado (1981-), actor venezolano.
 Guillermo García López (1983-), tenista español.